Der ICC Intercontinental Cup ist ein internationales Cricket-Turnier. Er wurde vom International Cricket Council ins Leben gerufen, um den Ländern unmittelbar unterhalb der sogenannten Test-Cricket-Nationen die Möglichkeit zu geben, regelmäßig First-Class-Spiele austragen zu können und sie so langsam an dieses Niveau heranführen zu können.

First-Class Cricket ist normalerweise nur Mannschaften in den Full Member Nations vorbehalten, die 5-Tages-Länderspiele zwischen diesen Ländern nennt man Test Matches. Die Spiele um den ICC Intercontinental Cup besitzen daher „nur“ First-Class-Status.

Im ersten Jahr 2004 gingen die Spiele über drei, seit 2006 über vier Tage, wie es heutzutage auch meist in den nationalen First-Class-Wettbewerben der Test-Nationen üblich ist. In den ersten beiden Jahren wurde Punkte für Runs und Wickets vergeben, 2006 sind das Endergebnis und etwaige Führungen oder Rückstände nach den ersten Innings ausschlaggebend.

Turniere

2004

2005

2006 

Qualifikation für Gruppe A:
Namibia 272 & 239-6d v. Nepal 143 & 70-3 endet Remis (Namibia aufgrund des Vorsprungs nach den 1. Innings qualifiziert)

Finale (22.–25. Mai 2007 in Grace Road, Leicester, England)

 352 (94.4 ov) besiegt  92 (31.4 ov) & 145 (36.5 ov) mit einem Innings und 115 Runs

2007–08 
Der bisher einjährige Wettbewerb wurde auf zwei Jahre ausgedehnt. Alle acht Teams wurden in einer Gruppe zusammengefasst.

	
Finale (30. Oktober – 2. November 2008 in St. George’s Park, Port Elizabeth, Südafrika)

 250 (94.3 ov) & 145 (62.3 ov) unterliegt  195 (73.3 ov) & 201-1 (58 ov) mit 9 Wickets

2009–10 
 siehe ICC Intercontinental Cup 2009–2010

2011–13 
 siehe ICC Intercontinental Cup 2011–2013

2015–17 
 siehe ICC Intercontinental Cup 2015–2017

Anmerkungen und Quellen